

Cerovlje (it. Cerreto) – comune della regione istriana

Cerovlje (it. Ceroglie) – frazione del comune di Duino-Aurisina